27 листопада 1960 Горді Хоу першим у НХЛ набрав 1000 очок у регулярному чемпіонаті. Для гравців Національної хокейної ліги межа в 1000 очок вважається чудовим результатом. Горді Хоу тривалий час очолював список, а зараз посідає третє місце. Попереду Вейн Грецкі (2857 очок) та Марк Мессьє (1887).

26 жовтня 1990 Вейн Грецкі набрав 2000 очко у своїй кар'єрі. Для подолання другої тисячі йому знадобилось 433 матчі.

Чотирьом хокеїстам, для входження до списку, знадобилося менше 700 ігор: Вейну Грецкі (424), Маріо Лем'є (513), Майку Боссі (656) та Петеру Штясному (682).

Серед захисників найкращі показники у Рея Бурка (1579) та Пола Коффі (1531).

Вейн Грецкі, в середньому, набирав майже два очка за гру (1,921).

Список 
Скорочення: Матчі = загальна кількість матчів; Очки = загальна кількість набраних очок; Голи = загальна кількість закинутих шайб; Пер. = загальна кількість результативних передач; Команда = команда, у складі якої хокеїст набрав 1000 очко; Дата = дата матчу, в якому було набране 1000 очко; Матч = порядковий номер матчу, в якому було набране 1000 очко.

Кандидати 
Станом на 28 грудня 2016 року три діючих хокеїста мають можливість найближчим часом потрапити до списку: Хенрик Седін - 992 очка, Олександр Овечкін - 992 очка, та Сідней Кросбі - 979.

Див. також 
 Зала слави хокею
 Список 100 найкращих гравців НХЛ
 Список гравців НХЛ, які закинули 500 шайб у чемпіонаті

Джерела 
 Список гравців НХЛ, які набрали 1000 очок у чемпіонаті на сайті NHL.com
 Статистика гравців НХЛ на сайті NHL.com

Нагороди та трофеї Національної хокейної ліги
Списки хокеїстів